Alina Stancu (n. 22 noiembrie 1977, București) este o jurnalistă română, care în prezent activează la Televiziunea Română.

Alina și-a început cariera în anul 1995, la postul de televiziune Tele 7 ABC, ca reporter, redactor și editor al Telejurnalului. În perioada 1998–2003 și-a continuat formarea profesională la PRO TV și Acasă TV, iar din 2003 a realizat și moderat emisiuni pe teme sociale, politice sau magazin la postul B1 TV. Jurnalista s-a alăturat echipei TVR Info din august 2011, ca unul dintre moderatorii dezbaterilor Info+.

Note

Legături externe 
 „Sobră la TVR, frumoasa prezentatoare Alina Stancu apare gol-goluță într-un pictorial sexy”, Opinia Timișoarei, 11 martie 2013
 „O prezentatoare TVR a apărut goală într-o serie de fotografii incendiare!”, Cătălina Matei, Apropo TV, 11 decembrie 2014

Nașteri în 1977
Nașteri pe 22 noiembrie
Jurnaliști români în viață
Prezentatori de televiziune din România
Bucureșteni